Toto je seznam měst ve Východním Timoru.

Zdaleka největší aglomerací ve Východním Timoru je Dili, kde 1. ledna 2006 žilo 163 305 obyvatel, což představuje asi 17 % obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 1 000 obyvatel, odhady počtu obyvatel pro léta 2005 a 2006 (1. ledna) a distrikty, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí
 Seznam měst v Indonésii
 Seznam měst v Austrálii

Externí odkazy 
 
 National Directorate of Statistics 
 World Gazetteer – počty obyvatel východotimorských měst v současnosti
 Mongabay – - počty obyvatel východotimorských měst v současnosti
 Population Statistics – počty obyvatel východotimorských měst v historii
 City Population – počty obyvatel východotimorských měst v historii

Východní Timor
 
města